

Лещанка — село в гміні Дрелюв Більського повіту Люблінського воєводства
 Лещанка — село в гміні Рейовець-Фабричний Холмського повіту Люблінського воєводства
 Лещанка — село в гміні Тшебешув Луківського повіту Люблінського воєводства